Душан Чубраковић (Ужице, 21. јула 1995) српски је фудбалски голман који тренутно наступа за Златибор из Чајетине.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Чукарички
 Куп Србије : 2014/15.

Академија Пандев
 Куп Северне Македоније : 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1995.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери БАСК Београда
Фудбалери Синђелића Београд
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Златибора
Фудбалери Академије Пандев
Фудбалски голмани
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије